Kōan 公安, un caso, storia, dialogo, domanda o affermazione nella storia del buddismo Zen
Kōan, un imperatore giapponese
 Koan (公安), una diffusa abbreviazione per la Commissione di pubblica sicurezza giapponese
 Koan, un pezzo per violino di James Tenney 
Hacker koan, un aneddoto umoristico scritto da hacker riguardo all'informatica
 Un caso legale, come nei casi del Giudice Dee (狄公安, Di Gongan in cinese)